Morón bezeichnet:

Orte
Morón (Argentinien), Stadt in Argentinien
Partido Morón, nach ihr benannte Verwaltungseinheit
Bistum Morón
Morón (Kuba), Stadt in Kuba
Morón (Venezuela), Stadt in Venezuela
Morón de Almazán, Ort in Kastilien-León, Spanien
Morón de la Frontera, Stadt in Andalusien, Spanien
 Militärflugplatz

sonstige geographische Objekte
Arroyo Morón, Bach in Argentinien
Río Morón, Fluss in Venezuela

Morón ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Morón (* 1959), argentinisch-chilenischer Fußballspieler
 Gisela Morón (* 1976), spanische Synchronschwimmerin
 Jaime Morón (1950–2005), kolumbianischer Fußballspieler
 Joaquín José Morón Hidalgo (1942–2013), venezolanischer Bischof
 Loren Morón (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Lorenzo Morón Vizcaíno (* 1970), spanischer Fußballspieler und Fußballtrainer

Siehe auch:
 Moron